Pedro Abad és una localitat de la província de Còrdova, Andalusia, Espanya.

Referències

Enllaços externs 

 Pedro Abad - Sistema d'Información Multiterritorial d'Andalusia
 Formulari Dades Econòmics 
 Bibliografia 

Municipis d'Alto Guadalquivir